Konell ist der Familienname folgender Personen:

 George Konell (1912–1991), deutscher Schriftsteller
 Ilse Konell (1919–2012), deutsche Literatur-Mäzenin